Залуски () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Плоньский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5437 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Фальбоги-Вельке
 Гостолин
 Каменица
 Каменица-Выгода
 Каролиново
 Корыциска
 Крочево
 Михалувек
 Наборовец
 Наборово
 Наборово-Парцеле
 Непекла
 Нове-Ольшины
 Нове-Вроньска
 Пшиборовице-Дольне
 Пшиборовице-Гурне
 Садувец
 Слотвин
 Смульска
 Соболе
 Старе-Ольшины
 Старе-Вроньска
 Стружево
 Щытники
 Щытно
 Вилямы
 Войны
 Залуски
 Здуново
 Злотополице

Поселения 
 Длутувек
 Глодово
 Каменица-Фольварк
 Каменица-Козаки
 Каменица-Пеньки
 Крочево-Бараки
 Сокаль
 Вымыслин
 Зайёнчки
 Зажече

Соседние гмины 
 Гмина Червиньск-над-Вислой
 Гмина Йонец
 Гмина Нарушево
 Гмина Плоньск
 Гмина Закрочим

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства